Kättan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kättan, Kyrkslätt, Nyland, 
 Kättan, Esbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar